Лас Плајитас има више значења:

 Лас Плајитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Плајитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Плајитас (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Плајитас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Плајитас, Адолфо Лопез Матеос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плајитас, Лазаро Карденас (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Плајитас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Плајитас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Плајитас (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Плајитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Плајитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Плајитас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Плајитас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајитас, Ное (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајитас (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајитас (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Плајитас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику